Ходжа́ев — фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Ходжаев, Агзам Ашрапович (1917—?) —  советский государственный деятель.
 Ходжаев, Акрам Рустамович (1927—2009) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ходжаев, Алим (1910—1977) — узбекский советский актёр, театральный режиссёр.
 Ходжаев, Асадилла Ашрапович (1920—1983) — советский партийный и государственный деятель, Председатель Верховного Совета Узбекской ССР.
 Ходжаев, Атаулла (Атаходжа) Пулатходжаевич (1880—1937) — узбекский советский государственный, политический и общественный деятель.
 Ходжаев, Ботир Асадиллаевич (1956) — узбекский государственный деятель. 
 Ходжаев, Гани — советский хозяйственный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.
 Ходжаев, Джура — советский хозяйственный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 4-го созыва.
 Ходжаев, Жамшид Абдухакимович (1979) — узбекский финансист и государственный деятель.
 Ходжаев, Ирнапас (1916—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ходжаев, Куллук (1907—1970) — туркменский и советский актёр театра и кино.
 Ходжаев, МухаммадБобур Акбарович (род. 1991) — узбекский государственный и общественный деятель.
 Ходжаев, Насыр Садыкович (1919—?) — медик, Герой Социалистического Труда.
 Ходжаев, Низаметдин Исаметдинович (1885—1942) — глава ревкома Ферганской области (1919—?).
 Ходжаев, Порсо Хасанович (1867—1937) — таджикский, узбекский и советский государственный политический и общественный деятель.
 Ходжаев, Равшан Илханович (род. 1980) — тренер национальной сборной команды Узбекистана по боксу. Заслуженный тренер Узбекистана.
 Ходжаев, Ресул Язгельдыевич (1997) — туркменский футболист.
 Ходжаев, Саиб Ходжаевич (1910—1982) — народный артист Узбекской ССР (1939).
 Ходжаев, Сапармет (1920—1988) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ходжаев, Сухроб Рустамович (1993) — таджикский и узбекский метатель молота.
 Ходжаев, Сырож (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ходжаев, Турсун — комиссар по здравоохранению и по национальным делам Советского правительства Туркестана.
 Ходжаев, Убайдулла (1878—1942) — министр внутренних дел Туркестанской автономии
 Ходжаев, Усман (1890—1968) — участник революции в Бухаре.
 
 Ходжаев, Фахмутдин Ходжаевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ходжаев, Халид-сеид (1888—1937) — узбекско-азербайджанский языковед, тюрколог.
 Ходжаев, Шухрат Хуршидович (1969) — советский и узбекистанский самбист.
 Ходжаев, Эммануил Багдасарович (1834—1906) — архитектор.

